31061 Tamao – asteroide della fascia principale
 Tamao – nome femminile giapponese
 Tamao – insediamento commerciale portoghese ad Hong Kong nel XVI secolo
 Tamao – centro abitato dell'Indonesia